Può riferirsi a:

Calciatori 
Jimmy Douglas (calciatore 1859), calciatore scozzese
Jimmy Douglas (calciatore 1898), calciatore statunitense
Jimmy Douglas (calciatore 1948), calciatore canadese

Pagine correlate 
James Douglas